Murphy poate fi:

 Audie Murphy (1925-1971), soldat, actor, cântăreț și fermier american
 Brittany Murphy (1977-2009), actriță și cântăreață americană
 Charlie Murphy (1959-2017), actor, comediant și scenarist american
 Charlie Murphy (actriță) (n. 1984), actriță irlandeză
 Cillian Murphy (n. 1976), actor irlandez
 Eddie Murphy (n. 1961), actor american
 Edward A. Murphy (1918-1990), inginer de aviație din Statele Unite, inventatorul legilor lui Murphy
 Jimmy Murphy (fotbalist) (1910-1989), fotbalist galez
 Mary Murphy (1931-2011), actriță americană
 Robert P. Murphy (n. 1976), economist american
 Pat Murphy (n. 1955), autoare americană
 Simon Murphy (n. 24 februarie 1962), om politic britanic
 Shaun Murphy (n. 1982), jucător englez de snooker

Divertisment 
 Legile lui Murphy
 Eddie Murphy Delirious, film de comedie